monada – w filozofii
 monada – w algebrze
 monada – w teorii kategorii
 monada – w programowaniu funkcyjnym
 monada – w biologii
 Monada – symbol Ruchu Technokratycznego